In der Liste der Baudenkmale in Liebenburg sind alle Baudenkmale in der niedersächsischen Gemeinde Liebenburg aufgelistet. Die Quelle der Baudenkmale ist der Denkmalatlas Niedersachsen. Der Stand der Liste ist der 5. November 2022.

Allgemein

Döhren 

|}

Dörnten 

|}

Klein Mahner 

|}

Liebenburg 

|}

Domäne Liebenburg 

|}

Neuenkirchen 

|}

Gut Lüderode 

|}

Ostharingen 

|}

Othfresen 

|}

Upen 

|}

Außerhalb

Heißum 

|}

Kunigunde 

|}

Weblinks 
 Denkmalatlas Niedersachsen

Liebenburg
!